Les importantes villes de Corée du Nord possèdent une autonomie équivalente à celle de leurs provinces. Pyongyang, la plus grande ville et capitale, est nommée chikhalsi (capitale), tandis que les villes sont nommées t'ŭkpyŏlsi (villes spéciales). Les autres villes sont nommées si (villes) et sont sous juridiction provinciale. Les chiffres donnés sont ceux du recensement de 2008.  La zone administrative des si étant très étendue, ce recensement fait la distinction entre les habitants des zones urbaines et les habitants des zones rurales.

Liste 

 a Ces chiffres ne concernent que les habitants des districts urbains de la province de Pyongyang. Les habitants des arrondissements de Kangnam, Junghwa, Sangwon et Kangdong ne sont pas inclus.
 b Hŭngnam incluse.

Galerie

Notes et références

Voir aussi 

 Liste de villes de Corée du Sud

Corée du Nord

villes